General Lagos désigne :
 General Lagos, une commune du Chili.
 General Lagos, une commune d'Argentine.